Classe Tribal – cacciatorpediniere 1905
Classe Tribal – cacciatorpediniere 1936
Classe Tribal – fregata
La classe di cacciatorpediniere canadesi classe Iroquois è anche nota come classe Tribal.